Ovtrup (parochie, Morsø)
Ovtrup (parochie, Varde)